Петар Стојковски (Битољ, 3. јануар 1931 — Битољ, 15. јул 2010) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1968. || Планина гнева || /
|-
| 1969. || Република у пламену || /
|-
| 1969. || Волшебниот воз ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Цена града || Ханс
|-
| 1971. || Македонски део пакла || /
|-
| 1971. || Мува ТВ филм || /
|-
| 1972. || Палтото ТВ филм || /
|-
| 1975. || Простодушна љубов ТВ филм || Тасе (као Петар Стојковски-Бабец)
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || /
|-
| 1982. || Црвено, жолто, зелено ТВ серија || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1982. || Едно лето ТВ серија || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Умрли 2010.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Битољчани